Федорко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Федорко, Николай Николаевич (род. 1970) — советский и украинский футболист, полузащитник.
 Федорко, Фёдор Петрович (1951—2012) — советский партийный и российский государственный деятель, председатель Госсовета-Хасэ Адыгеи с 2011 г. См. также 
 Федорки
 Федорков